Ziegenhof bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Ziegenhof (Gutenstetten), Wüstung in der Gemeinde Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ziegenhof (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Charlottenburger Ziegenhof,  Kinderbauernhof in Berlin-Charlottenburg